Blue Island può riferirsi a:
Toponimi
Blue Island – città dell'Illinois (Stati Uniti)
Cinema
Due gocce d'acqua salata (titolo originale Blue Island) – film italiano del 1982 diretto da Luigi Russo sotto lo pseudonimo Johnny Wilder